

Geografia

Francja 
 Riez – kanton
 Riez – gmina

Osoby 
 Uwe Riez – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Faust z Riez
 Maksym z Riez
 Rietz
 Ritz